Староникольский сельсовет

Воронежская область 
 Староникольский сельсовет Хохольского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Оренбургская область 
 Староникольский сельсовет Красногвардейского района